В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 5-7, 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (фінал)
 Гана Мандлікова (півфінал)

 Відсутня
  Іванна Мадруга-Оссес (півфінал)
  Лора Дюпонт (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)